Трентон Грант Вітфілд (;  17 червня 1977, Аламіда, Саскачеван) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року виступами за команду «Спокейн Чіфс» в ЗХЛ.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 100-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луїс Блюз», «Бостон Брюїнс» та «Больцано».

Загалом провів 212 матчів у НХЛ, включаючи 18 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Больцано»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»